Částkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Částkov (okres Tachov)
 Částkov (okres Uherské Hradiště)